Бондуровка — название населённых пунктов:

Украина 
 Бондуровка — село в Немировском районе Винницкой области.
 Бондуровка — село в Чечельницком районе Винницкой области.